« Charançon » et « balanin » sont deux noms vernaculaires donnés à plusieurs espèces d'insectes ravageurs. Ils appartiennent tous à l'ordre des coléoptères, et se répartissent principalement entre les familles Curculionidae et Dryophthoridae, de la super-famille des Curculionoidea. Parmi les insectes phytophages, les charançons constituent un des clades les plus diversifiés de coléoptères avec près de  et  décrits.

Ces termes désignent aussi parfois de façon générique d'autres insectes de la famille Curculionidae comme les otiorhynques ou les orchestes .

Étymologie 
Le terme charançon est d'origine controversée. L'étymon préférable semble être un gaulois °karantionos, dérivé par double suffixation (-nt- et -n-) du radical gaulois *ker-, *kar- désignant le cerf (cf. cerf-volant et l'expression « le cornu » désignant un coléoptère).

Pour l'étymologie du terme balanin, voir la page Balanin (homonymie).

Physiologie, comportement et écologie 
Les caractéristiques générales des charançons sont celles des Curculionoidea, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Le terme « Charançon » étant ambigu, se référer à la liste plus exhaustive des ravageurs de plantes cultivées ou des Curculionidae, des Dryophthoridae, des Bruchinae pour les bruches, des Rhynchitidae pour les rhynchites et cigariers, Apionidae pour les apions.

Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et figurent donc plusieurs fois dans cette liste. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Anthonome du fraisier et du framboisier - Anthonomus rubi Hbst
Charançons - Curculionidae en général
 Charançon à deux bandes transverses - Araecerus fasciculatus
 Charançon à étuis fauves - Phyllobius oblongus
 Charançon à deux points blancs - Ellescus bipunctatus
 Charançon à écailles vertes - Rhynchites auratus
 Charançon à rostre noir - Hypera nigrirostris
 Charançon à stries rugueuses - Otiorhynchus rugosostriatus
 Charançon à trompe sillonnée - Coniocleonus nebulosus
 Charançon acicole du pin blanc - Pachyrinus elegans
 Charançon américain du prunier - Conotrachelus nenuphar
 Charançon andin de la pomme de terre - genres Premnotrypes, Phyrdenus et Rhigopsidius
 Charançon aquatique du riz - Lissorhoptrus oryzophilus
 Charançon argentin des tiges - Listronotus bonariensis
 Charançon barbu - Rhinostomus barbirostris
 Charançon bicolore du rosier - Rhynchites bicolor
 Charançon bleu du navet - Ceutorhynchus americanus
 Charançon de l'agave (noir) - Scyphophorus acupunctatus
 Charançon de l'armoise - Omias saccatus
 Charançon de l'ortie - Phyllobius pomaceus
 Charançon de la betterave - Temnorhinus mendicus
 Charançon de la capsule du cotonnier - Anthonomus grandis
 Charançon de la carotte - Listronotus oregonensis
 Charançon de la fleur du pommier ou Anthonome du pommier - Anthonomus pomorum
 Charançon de la godétie - Tyloderma nigra
 Charançon de la graine du chou - Ceutorhynchus assimilis
 Charançon de la graine du trèfle rouge - Tychius stephensi ou Miccotroyus stephensi
 Charançon de la graine du trèfle - Tychius picirostris ou Miccotroyus picirostris
 Charançon de la luzerne - Otiorhynchus ligustici
 Charançon de la patate douce - Cylas formicarius entre autres, cf. article détaillé
 Charançon de la pomme de terre - Trichobaris trinotata
 Charançon de la pomme - Tachypterellus quadrigibbus
 Charançon de la tige du chou - Ceutorhynchus quadridens
 Charançon de la tige du colza - Ceuthorhynchus napi
 Charançon des agrumes
 Charançon des chatons du bouleau - Apion simile
 Charançon des feuilles du trèfle ou bruche du trèfle - Hypera zoilus
 Charançon des lavatères - Malvaevora timida
 Charançon des noisettes - Curculio nucum
 Charançon des pétasites - Liparus glabrirostris
 Charançon des siliques du colza - Ceutorhynchus assimilis
 Charançon du chardon penché - Rhinocyllus conicus
 Charançon du laser - Liparus dirus
 Charançon du rosier - Naupactus cervinus
 Charançon du tamaris - Coniatus tamarisci
 Charançon du bananier - Cosmopolites sordidus
 Charançon du blé - Sitophilus granarius 
 Charançon du bourgeon terminal - Ceutorhynchus picitarsis
 Charançon du cenellier - Conotrachelus crataegi
 Charançon du châtaignier - Pissodes castaneus et Pissodes notatus
Charançon du chêne - Curculio glandium
 Charançon du coton - Anthonomus grandis
 Charançon du hêtre - Orchestes fagi
 Charançon du noyau de la mangue - Sternochetus mangiferae
 Charançon du pin blanc - Pissodes strobi
 Charançon du pois ou Bruche du pois - Bruchus pisorum
 Charançon du riz - Sitophilus oryzae
 Charançon gallicole du chou - Ceutorhynchus pleurostigma
 Charançon gris de la scrophulaire - Cionus hortulanus
 Charançon gris à étuis réunis & chagrinés - Otiorhynchus ligustici
 Charançon gris, strié & sans ailés - Brachyderes incanus
 Charançon noir chagriné - Anisorhynchus scabrosus
 Charançon noir à bande transversale blanche - Nanophyes marmoratus marmoratus
 Charançon noir à corselet armé - Magdalis armigera
 Charançon palmiste - Rhynchophorus ferrugineus 
 Charançon pyriforme - Notaris acridulus
 Charançon rayé du pois - Sitona lineatus
 Charançon rouge des palmiers - Rhynchophorus ferrugineus
 Charançon satin-vert - Chlorophanus viridis viridis
 Charançon sauteur brun - Orchestes alni
 Charançon tacheté des têtes de chardon - Larinus iaceae
 Charançon vert pâle - Polydrusus impressifrons
 Charançon vert soyeux - Polydrusus formosus
 Grand charançon du pin - Hylobius abietis
 Grand-charançon du Chardon - Cleonis pigra
 Petit charançon des pins - Pissodes pini
mitoplinthus caliginosus

Notes et références

Articles connexes 
 Charançon de la patate douce

Coléoptère (nom vernaculaire)
Type d'insecte ravageur
Curculionidae
Nom d'insecte ambigu